Rue des Boucheries-Saint-Germain, voie française du  parisien ;
 Rue des Boucheries-Saint-Honoré, voie française de l’ancien .

Odonyme
Odonyme se référant à un édifice